Центральный национальный комитет () — руководящий центр польской повстанческой организации в период подготовки и развёртывания январского восстания 1863 года.

История 
Основан в октябре 1861 в Варшаве как подпольный Комитет движения, с лета 1862 — ЦНК. В его состав входили польские революционеры — Я. Домбровский, С. Бобровский, А. Гиллер, И. Хмеленьский, З. Падлевский, Б. Шварце, Н. Дюлёран. В момент начала восстания 10 (22) января 1863 ЦНК объявил себя Временным национальным правительством (Tymczasowy Rząd Narodowy), в мае 1863 переименован в Национальное правительство (Rząd Narodowy).

Литература 
 Kizwalter T., Nałęcz T.: Historia Polski. Polska 1831—1939 («Historia» — Biblioteka Gazety Wyborczej t. 11), wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN 978-84-9819-818-8; 
 Maroń J., Piotrowski J., Czapliński M., Rosik S., Fras Z.: Słownik Encyklopedyczny. Historia, wyd. Europa, 1999, ISBN 83-85336-95-8. 

!